Coudray ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

 Coudray (Eure) im Département Eure
 Coudray (Loiret), ehemalige Gemeinde im Département Loiret
 Coudray (Mayenne) im Département Mayenne
 Le Coudray im Département Eure-et-Loir

mit Namenszusatz:
 Coudray-au-Perche im Département Eure-et-Loir
 Le Coudray-Macouard im Département Maine-et-Loire
 Le Coudray-Montceaux im Département Essonne
 Coudray-Rabut im Département Calvados
 Le Coudray-Saint-Germer im Département Oise
 Le Coudray-sur-Thelle im Département Oise

Coudray ist der Familienname folgender Personen:
 Angélique du Coudray († 1794), französische Hebamme, Verfasserin eines Hebammenbuches
 Anne-Claire Coudray (* 1977), französische Fernsehjournalistin und -Fernsehmoderatorin
 Clemens Wenzeslaus Coudray (1775–1845), deutscher Architekt des Klassizismus
 François Coudray (1678–1727), französischer Bildhauer
 Frédéric de Falloux du Coudray (1815–1884), französischer Kardinal der Römischen Kirche
 Guillaume Alexandre Tronson du Coudray (1750–1798), französischer Advokat
 Henri Coudray (* 1942), französischer Priester, Apostolischer Vikar von Mongo
 Henri d’Escoubleau du Coudray-Montpensier († 1688), französischer Adliger und Militär
 Pierre Coudray (1713–1770), französischer Bildhauer 

Sonstiges:
 (27712) Coudray, Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:
 Coudrey